Youngstown (Nova York), localitat estatunidenca
 Youngstown (Ohio), localitat estatunidenca
 Youngstown (Pennsilvània), localitat estatunidenca